Termenul nomenclatură este întâlnit în mai multe domenii:
Istorie:
Nomenklatura
Biologie:
Nomenclatură binară
Nomenclatură zoologică
Nomenclatură botanică
Chimie:
Nomenclatură